Tipperary – miasto w Irlandii
 Tipperary – hrabstwo na terenie Irlandii, w latach 1898–2014 podzielone na dwie jednostki administracyjne:
 North Tipperary
 South Tipperary
 Tipperary – okręg wyborczy do Dáil Éireann

Zobacz też 
 It’s a Long Way to Tipperary – piosenka wojskowa z okresu I wojny światowej